Skandia (Geldrop), een wijk van Geldrop
 Skandia (schip, 1866), het eerste schip van de "A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866"
 Skandia (schip, 1905), het zesde schip van de "A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866"
 Skandia (verzekeringsmaatschappij)

 Townships in de Verenigde Staten:
 Skandia Township (Michigan)
 Skandia Township (Minnesota)
 Skandia Township (North Dakota)